Diplostraca zijn een superorde van de kreeftachtigen. De naam komt van het Griekse , diploos (= tweevoudig) en , óstrakon (= scherf) en duidt op het bezit van een rugschild dat lijkt op de dubbele schaal van tweekleppigen. Er zijn 605 soorten bekend.

Taxonomie 
De superorde Diplostraca kent de volgende taxa:

Zie watervlooien

Branchiopoda